San Vito puede referirse a:

 San Vito, mártir y santo inscrito en el grupo de los Santos auxiliadores

Costarica 

 San Vito (Costa Rica), ciudad del cantón de Coto Brus, en la provincia de Puntarenas de Costa Rica

Italia 

 San Vito (Italia),  municipio de la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña
 San Vito al Tagliamento, localidad y comuna italiana de la provincia de Pordenone, región de Friuli-Venecia Julia
 San Vito al Torre, localidad y comuna italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia
 San Vito di Fagagna, población de la provincia de Udine, en la región autónoma de Friuli-Venecia Julia
 San Vito Chietino, municipio de la provincia de Chieti, en la regione de Abruzos
 San Vito dei Normanni, municipio de la provincia de Brindisi en la región de Apulia
 San Vito di Cadore, localidad y comuna italiana de la provincia de Belluno, región de Véneto
 San Vito di Leguzzano, municipio italiano de la provincia de Vicenza, región de Véneto
 San Vito Lo Capo, localidad italiana de la provincia de Trapani, región de Sicilia
 San Vito Romano, localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio
 San Vito sullo Ionio, municipio de la provincia de Catanzaro, en Calabria